Rathaus Einbeck steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Einbeck)
 Neues Rathaus (Einbeck)